И́влево — деревня в Износковском районе Калужской области Российской Федерации.

Входит в состав сельского поселения «Село Шанский Завод».

Физико-географическое положение 
Расположена на Смоленско-Московской возвышенности, на северо-западе Калужской области.

Расстояние до областного центра, города Калуги: ~ 91 км. Расстояние до районного центра села Износки: ~ 20 км.

Ближайшие населенные пункты: Фокино (~ 3,5 км), Ростово (~3,7 км), Бизяево (~2,4 км).

Через деревню проходит автомобильная дорога общего пользования, межмуниципального значения  (Износки — Шанский Завод — Михали)

Этимология 
По преданиям название населённого пункта происходит от календарного библейского имени Иов (Йов). До революции было принятно писать это имя как «Иев»

История

XVIII век 
1774 год: Деревня Ивлево (Иевлево) нанесена и поименована на «карте Горихвостова» Московской провинции в составе Можайского уезда.

1784 год: Деревней Ивлево(Иевлево) владеет графиня Екатерина Ивановна Шувалова(Костюрина), жена покойного графа Александра Ивановича Шувалова. Ивлево входит в волость села Гиреева Медынского уезда. Стоит на левой стороне безымянного ручья и пруда.

XIX век 
1849 год Ивлево — пустошь капитанши Варвары Федоровны Дмитриевой.

1863 год: Согласно «Списку населённых мест Калужской губернии», Ивлево — владельческая деревня 2-го стана Медынского уезда, по левую сторону тракта Медынь-Гжатск при прудах. В деревне 20 дворов и 223 крестьяниа.

XX век 
В советское время Ивлево входило в Фокинский сельский совет.

 Великая Отечественная война
28 января 1942 года основные силы 160 сд получили приказ от Командующего 33 армии генерала Ефремова форсированным маршем начать движение по маршруту Ивлево — Беклеши — Износки — Захарово — Забково. В район Захарово нужно было прибыть уже 29 января.

Транспорт 
От районного центра села Износки, через Ивлево курсирует муниципальный автобус до Шанского Завода и обратно два раза в неделю (два рейса по четвергам).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Населённые пункты Износковского района
Гиреевская волость